Кри́стофер Дже́йкоб Э́бботт (; род. февраль 1986) — американский актёр.

Ранние годы 
Эбботт родился в Гринуиче, штат Коннектикут, и рос в Стамфорде. У него есть сестра. Эбботт имеет итальянские и португальские корни. Он посещал Общественный колледж Норуолка, прежде чем начал обучение в студии Герберта Бергхофа в Нью-Йорке.

Карьера 
Эббот начинал актёрскую карьеру с ролей в офф-бродвейских постановках «Хорошие мальчики и правда», «Лицом к лицу» и «Это лицо», после чего имел гостевые роли в сериалах «Сестра Джеки» и «Закон и порядок: Преступное намерение». В 2011 году он дебютировал на большом экране с ролью в фильме Шона Дуркина «Марта, Марси Мэй, Марлен», совместно с актёрским состав которого был номинирован на премию «Готэм». В том же году он дебютировал на Бродвее с ролью в пьесе «Дом голубых листьев».

В 2012 году Эбботт исполнил роли в фильмах «Привет, мне пора» и «Машина искусства», а с 2012 по 2013 также имел повторяющуюся роль в сериале HBO «Девчонки», после чего вернулся в театр с ролью в офф-бродвейской пьесе «Где мы родились» и имел гостевую роль в одном из эпизодов сериала «Просветлённая». В 2014 году он имел роли в фильмах «Лунатик» Брэди Корбета и «Самый жестокий год» Джей Си Чендора.

В 2015 году Эботт получил положительные отзывы критиков за роль в независимой драме «Джеймс Уайт», за которую был номинирован на премии «Готэм» и «Независимый дух». В 2017 году он исполнил одну из главных ролей в фильме «Оно приходит ночью», а также имел постоянную роль в первом сезоне сериала «Грешница».

В 2018 году он имел роли в фильмах «Тайрел», «Пирсинг», «Человек на Луне» и «Голос люкс», а в 2019 году исполнил главную роль в мини-сериале Hulu «Уловка-22», экранизации одноимённого романа Джозефа Хеллера, принёсшем ему номинации на премии «Золотой глобус» и «Выбор телевизионных критиков».

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США